Goldbrunner ist der Familienname folgender Personen:

 Evi Goldbrunner (* 1975), deutsche Autorin, Dramaturgin und Regisseurin
 Hermann Michael Goldbrunner (1933–2004), deutscher Historiker
 Ludwig Goldbrunner (1908–1981), deutscher Fußballspieler
 Roland Goldbrunner (* 1966), deutscher Neurochirurg und Verbandspräsident